Aigars Cipruss (né le  à Riga en URSS) est un joueur et entraîneur professionnel letton de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur letton ayant commencé sa carrière du temps de l'URSS. Il joua quelques années en Russie avant de tenter sa chance en Amérique du Nord. Il parvint à jouer dans la Ligue internationale de hockey ainsi que dans la Ligue américaine de hockey. Ne parvenant pas à intégrer la Ligue nationale de hockey, il retourna jouer en Europe au début de la saison 1997-1998. Il se joint alors au Lukko Rauma en Finlande.

Il joua quelques saisons dans la SM-liiga avant de retourner en Lettonie. Depuis, il a évolué pour des clubs en Italie, au Danemark et en Lettonie.

Il représenta son pays à plusieurs reprises depuis 1993, dont une participation aux Jeux olympiques.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1990-1991 ||Dinamo Riga ||Superliga ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Dinamo Riga ||Superliga ||21 ||0 ||2 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Latvijas Atklātais čempionāts ||4 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Dinamo Riga ||Superliga ||42 ||15 ||9 ||24 ||14 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1993-1994 ||Dinamo Riga ||Latvijas Atklātais čempionāts ||- ||- ||- ||- ||- || ||1 ||4 ||5 ||
|-
|1993-1994 ||Dinamo Riga ||Superliga ||40 ||17 ||12 ||29 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Knights de Nashville ||ECHL ||53 ||26 ||43 ||69 ||24 ||13 ||5 ||16 ||21 ||6
|-
|1994-1995 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||11 ||3 ||7 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Knights de Nashville ||ECHL ||49 ||26 ||50 ||76 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Bruins de Providence ||LAH ||15 ||3 ||3 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Knights d'Atlanta ||LIH ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||Fury de Muskegon ||CoHL ||23 ||13 ||19 ||32 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|1996-1997 ||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Rafales de Québec ||LIH ||41 ||7 ||24 ||31 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||48 ||12 ||23 ||35 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||54 ||9 ||26 ||35 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||53 ||13 ||17 ||30 ||12 ||7 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2000-2001 ||Jokerit Helsinki ||SM-liiga ||56 ||18 ||19 ||37 ||18 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2001-2002 ||HIFK ||SM-liiga ||51 ||12 ||17 ||29 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||SaiPa Lappeenranta ||SM-liiga ||52 ||10 ||12 ||22 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||HC Spartak Moscou ||Vyschaïa Liga ||60 ||16 ||36 ||52 ||16 ||12 ||4 ||4 ||8 ||2
|-
|2004-2005 ||HC Spartak Moscou ||Superliga ||56 ||5 ||9 ||14 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||51 ||10 ||18 ||28 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Riga 2000 ||Latvijas Atklātais čempionāts || ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||DHK Latgale ||Latvijas Atklātais čempionāts ||3 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2006-2007 ||Asiago HC ||Série A ||32 ||10 ||14 ||24 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Asiago HC ||Série A Relegation Round ||8 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Esbjerg fB Ishockey ||AL-Bank ligaen ||34 ||7 ||19 ||26 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||HK Riga 2000 ||Ekstraliga ||18 ||5 ||8 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Dinamo Riga ||KHL ||32 ||1 ||1 ||2 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 ||HK Ozolnieki ||Latvijas Atklātais čempionāts ||6 ||5 ||4 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HK Ozolnieki ||Latvijas Atklātais čempionāts ||10 ||5 ||9 ||14 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||HK Ozolnieki ||Latvijas Atklātais čempionāts ||5 ||1 ||3 ||4 ||0 ||5 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
|2012-2013 ||HK Ozolnieki ||Latvijas Atklātais čempionāts ||14 ||8 ||10 ||18 ||0 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0

Internationales 

|1993 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. C || 7 || 7 || 9 || 16 || 0 ||align="left"|
|-
|1993 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Qualification olympique || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 ||align="left"|
|-
|1994 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde div. B || 6 || 1 || 5 || 6 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|1997 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 4 ||align="left"||-
|1998 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 ||align="left"|
|-
|1999 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 5 || 1 || 6 || 4 ||align="left"||-
|2000 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|-
|2001 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"||-
|2002 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"|
|-
|2004 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 0 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"||-
|2006 ||align="left"| Lettonie ||align="left"|Jeux olympiques || 5 || 2 || 1 || 3 || 6 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Lettonie ||align="left"| Qualification olympique || 3 || 0 || 2 || 2 || 2 ||align="left"|

Statistiques de roller-hockey 

|1994 ||Fire Ants d'Atlanta ||RHI ||6 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international letton de hockey sur glace
Entraîneur letton de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur des Knights de Nashville
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Rafales de Québec
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HIFK
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du HK Riga 2000
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Attaquant de hockey sur glace